Schöllenbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Badisch-Schöllenbach, Wohnplatz im Ortsteil Friedrichsdorf der Stadt Eberbach im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schöllenbach, auch Hessisch-Schöllenbach genannt, Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Hesseneck, Stadt Oberzent, Odenwaldkreis, Hessen
 Schöllenbach (Gemeinde Bergland), Ortsteil der Gemeinde Bergland, Bezirk Melk, Niederösterreich

Gewässer:
 Schöllenbach (Itter), rechter und kleinerer Quellfluss der dort noch Itterbach genannten Itter (Neckar) bei Hessisch- und Badisch-Schöllenbach

Schöllenbach ist ein Familienname:
 Carl Christoph Oelhafen von Schöllenbach (1709–1785), deutscher Forstwissenschaftler und Naturforscher

Siehe auch:
 Schollenbach
 Oberschöllenbach
 Unterschöllenbach